Eliteserien i ishockey 1989-90 var den 30. sæson af den bedste danske række i ishockey og den femte sæson under navnet Eliteserien. Det var samtidig turneringen om det 33. DM i ishockey arrangeret af Dansk Ishockey Union. Turneringen havde deltagelse af otte hold, som først spillede et grundspil i form af en firdobbelt-turnering alle-mod-alle, hvilket gav 28 kampe til hvert hold. Derefter gik de fire bedste hold videre til slutspillet om DM-medaljer, der blev afviklet som en cupturnering. 

Mesterskabet blev vundet af Rødovre Skøjte & Ishockey Klub, som dermed vandt DM-titlen for femte gang. De fire tidligere titler var blevet vundet i sæsonerne 1977-78, 1982-83, 1984-85 og 1985-86. I finalen besejrede sjællænderne Herning Ishockey Klub med 2-0 i kampe, og titlen blev sikret, da årets spiller, Valerij Bragin scorede til 4-3 efter 5 minutters spil af sudden death i den anden finalekamp.

Bronzemedaljerne gik til de forsvarende mestre fra Frederikshavn IK, som i bronzekampen vandt over HIK i to kampe, der begge blev afgjort i sudden death. Det var første gang nogensinde, at HIK sluttede blandt de fire bedste hold.

Resultater og stillinger

Grundspil 

De otte hold spillede en firdobbelt-turnering alle-mod-alle, hvilket gav 28 kampe til hvert hold. De fire bedste hold gik videre til slutspillet om medaljer.

Holdet, der sluttede på 8.-pladsen, Vojens IK, rykkede direkte ned i 1. division.

Holdene, der sluttede på 6.- eller 7.-pladsen i grundspillet, Esbjerg IK og AaB spillede sammen med nr. 2 fra 1. division, IK Skovbakken i kvalifikationsspillet en dobbeltturnering om to pladser i Eliteserien i den efterfølgende sæson. I dette kvalifikationsspil bevarede begge eliteserieklubber deres eliteseriestatus.

Slutspil 

Slutspillet om medaljerne havde deltagelse af de fire bedst placerede hold i grundspillet: Rødovre SIK, Herning IK, Frederikshavn IK og HIK. De fire hold blev parret i to semifinaler, således at vinderen af grundspillet, Rødovre SIK i den ene spillede mod grundspillets nr. 4, HIK, mens nr. 2 og 3, Herning IK og Frederikshavn IK mødtes i den anden. Begge semifinaler blev spillet bedst af tre kampe, og vinderne af de to semifinaler gik videre til finalen om guld- og sølvmedaljer, mens taberne spillede videre om bronzemedaljerne. Finalen og bronzekampen blev ligeledes spillet bedst af tre kampe.

Resultatet af slutspillet blev at alle fire hold for anden sæson i træk sluttede på præcis samme placering som i grundspillet. I finalen vandt Rødovre SIK over Herning IK med 2-0 i kampe, mens bronzemedaljerne blev vundet af Frederikshavn IK, som besejrede HIK, ligeledes med 2-0 i kampe.

Semifinaler 

Semifinalerne blev afgjort bedst af tre kampe, og de to vindere, Rødovre SIK og Herning IK gik videre til finalen om Danmarksmesterskabet, mens de to tabere gik videre til bronzekampen.

Bronzekamp 

Bronzekampen havde deltagelse af de to tabende semifinalister og blev spillet bedst af tre kampe.

Finale 

Mesterskabsfinalen havde deltagelse af de to vindere af semifinalerne og blev spillet bedst af tre kampe.

Kilder / eksterne henvisninger 
 Michael Søvsø: Fra pionerånd til verdensklasse – Danmarks Ishockey Union i 60 år (2009)
 Michael Søvsø, Per Jessen: Vojens på isen – en krønike om et ishockeyhold (2008)
 EliteProspects - DENMARK TEAM STANDINGS 1989-1990  
 EliteProspects - 1989-1990 Denmark PLAYER STATS  
 EliteProspects - Danish League Player of the Year  
 Politiken, 19. februar - 9. marts 1990.

Noter 

1989-90
Sæsoner i Superisligaen
Ishockey i 1989
Ishockey i 1990